A Deep Sea Liar – film del 1913 diretto da Carl Gregory
 A Deep Sea Liar – film del 1916 diretto da John Francis Dillon